Вишеславський — прізвище. Жіноча форма — Вишеславська.

Відомі носії 
 Вишеславський Гліб Анатолійович (*1962) — український художник, мистецтвознавець. Син Ірини Вишеславської, внук Леоніда Вишеславського.
 Вишеславська Ірина Леонідівна (*1939) — українська художниця, живописець, графік, сценограф.
 Вишеславський Леонід Миколайович (1914—2002) — російський радянський поет, перекладач, літературознавець, педагог.